Questidae är en familj av ringmaskar. Questidae ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Questidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Questidae